Портина́ри — итальянская фамилия. Известные носители:

 Портинари — флорентийские банкиры.
 Портинари, Беатриче — возлюбленная поэта Данте Алигьери.
 Портинари, Кандиду — крупнейший бразильский художник.